Грушовое — название населённых пунктов в России:

 Грушовое — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Грушовое — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.

См. также 
 Грушевое
 Грушевка
 Грушевский